El término prospección puede hacer referencia a:

 la prospección arqueológica;
 la prospección de mercado y
 la prospección geofísica